A 21 111-es számú mellékút egy rövid, alig másfél kilométer hosszú, öt számjegyű mellékút a Pest megyei Gödöllő belterületén.

Nyomvonala 
A 2104-es útból ágazik ki, méterekkel annak 23. kilométere előtt, Gödöllő északi részén, nagyjából északkeleti irányban. Első szakasza a Rét utca nevet viseli, ezen a néven nyílegyenesen halad szinte pontosan egy kilométert. A Blaháné utcát elérve, ott északnyugat felé fordul és azon a néven húzódik tovább. Az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 1,469 kilométer megtétele után ér véget, a Blaháné utca és a Hársfa utca találkozásánál, a települési utcák között feloldódva.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 17.

Jegyzetek

21111
Gödöllő